Edkins ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Edkins (1823–1905), englischer Missionar, Linguist und Übersetzer
 Teboho Edkins (* 1980), US-amerikanischer Filmregisseur